Алексей Феодосьевич Вангенгейм (1881, Черниговская губерния, Российская империя — 1937, Карельская АССР, СССР) — российский и советский учёный-метеоролог, организатор и первый руководитель Бюро погоды СССР (ныне Росгидромет).

Биография 
Родился  года в селе Крапивна Конотопского уезда Черниговской губернии (ныне  село Кропивное Бахмачского района Черниговской области Украины) в дворянской помещичьей семье земского деятеля, народного учителя и метеоролога Феодосия Петровича Вангенгейма (1859—1925). Феодосий Петрович — старший сын Петра Яковлевича Вангенгейма (был дважды женат, от двух браков у него было 9 детей), впоследствии бывшим товарищем председателя окружного суда Череповца и действительным статским советником — в браке с дочерью коллежского советника П. И. Кувшинникова имел 8 детей. Будучи членом земской управы, много сил и времени отдавал решению вопросов сельского хозяйства. В середине 1880-х годов переехал вместе со своим братом Яковом Петровичем (отцом Г. Я. Вангенгейма) переехали в имение матери с деревнями Сухой Ровец и Рогозино, находившимся в Дмитриевском уезде Курской губернии и стал первым организатором метеостанций в Курской губернии: в 1897 году он устроил в своём имении Уютное метеостанцию и образцовое опытное поле, которым руководил в течение 22 лет.

Деятельность отца повлияло на дальнейший жизненный выбор Алексея Вангенгейма. В 1899 году он окончил Орловскую гимназию и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета. В университете вступил в ряды РСДРП; за участие в студенческой сходке получил выговор. На допросе 1 февраля 1901 года заявил, что:

В феврале 1902 года был арестован за участие в студенческих волнениях, исключён из университета, отбыл шестимесячное заключение в тюрьме, был осуждён на 3 года ссылки в Западную Сибирь, заменённую на 6 лет отбывания в имении отца в Курской губернии; 11 декабря 1902 года подал прошение о восстановлении в Московском университете, но получил отказ; 26 августа 1903 года вновь подал прошение, но вновь получил отказ. В том же году поступил на службу вольноопределяющимся в 36-ю артиллерийскую бригаду, служил в 8-й батарее, в Карачеве. В мае следующего года был зачислен на 3-й курс Киевского политехнического института, где учился в течение семи семестров; 30 сентября 1906 года сдал государственный экзамен в Московском университете, а 23 октября 1907 года получил диплом первой степени и поступил в Московский сельскохозяйственный институт, окончив который в 1909 году, начал преподавать математику в реальном училище и женской гимназии города Дмитриева.

В 1911–1913 годах был заведующим центральной метеостанцией гидрометеорологической службы Каспийского моря. В 1914 году опубликовал работу «Падение уровня Каспийского моря в 1910 году в связи с колебаниями его в 1900–1909 и 1911–12 годах по наблюдениям в Петровском порте»; также им был составлен «Краткий курс газовой метеорологии».

Во время Первой мировой войны в звании полковника служил начальником метеослужбы 8-й армии, затем начальником метеослужбы Юго-Западного фронта. По некоторым сведениям представлялся к награждению Георгиевским оружием за организацию газовой атаки против австрийцев, однако данных о награждении нет.

С начала революции сразу же стал на сторону Советской власти; с 1917 года — инспектор народного образования в Дмитриеве. В 1919 году организовал «Дмитриевский музей родиноведения», ныне — «Дмитриевский краеведческий музей им. А. Ф. Вангенгейма». С июля 1921 года — уездный агроном.

В 1922 году переехал с семьёй в Петроград, где стал работать синоптиком в отделе долгосрочных прогнозов погоды Главной физической обсерватории под руководством Б. П. Мультановского.

В 1924—1929 годах — заместитель начальника Главнауки Наркомпроса РСФСР. С начала 1925 года — помощник директора Главной физической обсерватории А. А. Фридмана; 25 марта 1925 года был избран делегатом в Ленсовет от обсерватории. В конце 1925 года, после развода с женой, переехал в Москву, где с 1926 года был заместителем начальника по научным учреждениям в аппарате Главнауки Наркомпроса РСФСР. Был членом коллегии Наркомата земледелия.

С 1928 года стал профессором Московского университета и этом же году вступил в ряды ВКП(б).

В 1929 году под его руководством было создано Бюро погоды СССР. С 1929 года по 1934 год был членом президиума Государственного учёного совета, с 1929 года по 1930 год — членом совета Всероссийского общества охраны природы.

В 1929 году он был также назначен председателем Гидрометеорологического комитета, руководил работами по подготовке и проведению Второго Международного полярного года. С 1930 года по 1931 год — заместитель председателя Центрального бюро краеведения.

Был директором правления Геофизического института (ГНИГИ).

В сентябре 1933 года участвовал в обеспечении первого полёта стратостата СССР-1.

Арест и расстрел 
8 января 1934 года А. Ф. Вангенгейм был арестован по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже. 27 марта 1934 года был приговорён к 10 годам ИТЛ по статье 58 (пп. 6,7,11) и 8 мая был отправлен со спецконвоем в город Кемь.

10 июня 1934 года прибыл на Соловецкие острова, где работал в библиотеке, создавал иллюстрации и картины из камней, читал лекции на общеобразовательные темы, проводил индивидуальные занятия с заключёнными.

Летом 1937 года был переведён на тюремный режим. 9 октября 1937 года ему был вынесен новый приговор, приговорён по ст. 53-6 (шпионаж) за принадлежность к буржуазно-националистической организации «Всеукраинский центральный блок». Особой Тройкой УНКВД Ленинградской области приговорён к высшей мере наказания.

Был расстрелян 3 ноября 1937 года в урочище Сандормох в рамках одного из массовых расстрелов заключённых Соловецких лагерей, что удалось установить лишь в 1995 году. В 1939 году на запрос жены Варвары Ивановны о судьбе мужа был получен ответ из Прокуратуры СССР о том, что якобы А. Ф. Вангенгейм жив и в 1937 году его дело было пересмотрено тройкой НКВД, он получил новый срок, который и отбывает в дальних лагерях без права переписки. В 1957 году было получено свидетельство о смерти, согласно которому А. Ф. Вангенгейм якобы умер в 1942 году от перитонита.

Реабилитирован 23 июня 1956 года.

Библиография 
 Отчеты по Уютненскому опытному полю [Курской губ. Дмитриевского уезда]… / Сост. Ф. П. и А. Ф. Вангенгейм; Земство Курской губернии. — Курск : тип. Кур. губ. земства, 1902—1913.
 
 
 Перистые облака, как признак предстоящей погоды. — Ленинград : [б. и.], 1925. — 31 с., 2 л. ил. : ил. — (Серия популярных изданий по геофизике / Главная геофизическая обсерватория; № 1).
 
 
 
 Service hydro-meteorolorgiqe de l`Union des republiques socialistes sovietiques : (URSS) / A. Th. Wangenheim. — [Ленинград] : тип. им. Евг. Соколовой, [1933]. — 11 с. — (IV conference hydrologiqe des etats Baltiques Leningrad, septembre, 1933; 20).

Семья 
Первая жена (с 1906 по 1925) — учительница истории и географии Дмитриевской женской прогимназии Юлия Васильевна Болотова (?—?), с которой развёлся в 1925 году.
 Дочь — Вангенгейм, Кира Алексеевна (1908—1991) — психиатр и патоморфолог мозга, доктор наук, профессор.
Вторая жена (с 1925) — Варвара Ивановна Кургузова (1896—1977).
 Дочь — Вангенгейм, Элеонора Алексеевна (1930—2012) — геолог и палеонтолог. C 1934 года он писал ей письма из ГУЛАГа

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Аветисов Г. П. Выдающийся советский метеоролог Г. Я. Вангенгейм // Российские полярные исследования. — 2016. — №2 (24). — С. 42—43.

Ссылки 
 Биография на сайте «Виртуальный музей ГУЛАГа»
 Статья в газете «Курская правда» «Алексей Вангенгейм: Путь на Голгофу»
 Биография на сайте «meteoweb.ru»
 Страница памяти на сайте жертв репрессий «Бессмертный барак»

Метеорологи Российской империи
Метеорологи СССР
Краеведы Российской империи
Выпускники Орловской гимназии
Выпускники МСХИ
Профессора МГУ
Преподаватели вузов Москвы
Участники Первой мировой войны
Сандармох
Учёные, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Расстрелянные и похороненные в урочище Сандармох